Халаматитла има више значења:

 Халаматитла (Сан Фелипе Оризатлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Халаматитла (Тепевакан де Гереро), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Халаматитла (Тлакуилотепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Халаматитла (Сан Мартин Чалчикваутла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику